— аркадная видеоигра выпущенная компанией Universal Entertainment Corporation. Крис Кроуфорд назвал её «прадедушкой всех платформеров», Space Panic является предшественником игры Donkey Kong от Nintendo которую часто
упоминают в качестве родоначальника жанра платформер. В отличие от Donkey Kong, Space Panic лишен возможности прыжка. Вместо этого персонаж роет ямы, в которые ему необходимо заманить пришельцев и нанести удар, чтобы выкинуть их из ямы и экрана, сохранив запас кислорода.

Отзывы и наследие 
Идеи игры (рытьё ловушек для ловли инопланетян), скорее всего, были вдохновлены игрой того же времени Heiankyo Alien , выпущенной в 1980 году. В ней, в отличие от Space Panic, игрок управлял героем сверху, а не сбоку.

Продажи Space Panic провалились. Журнал Electronic Games в 1983 году связал это с неготовностью аудитории к новизне его концепции. Ведь Space Panic является не только первой игрой, в которой персонаж должен применять навыки альпиниста, но и первой игрой, в которой нужно рыть ямы. Игроку довольно сложно сразу адаптироваться к такому количеству обновлений в игровом процессе. Среднее время игры составляет 30 секунд.

Концепция нашла успех в неофициальной версии Apple Panic и в Lode Runner, имеющий аналогичный вид сбоку и необходимость копать ловушки для отсеивания врагов.

Позже, Universal позаимствовали многие отличительные особенности в своей игре Mr. Do's Castle (1983).

Портированные версии

Примечание 

Компьютерные игры 1980 года
Аркады
Игры для ColecoVision
Игры для Commodore 64
Игры для ZX Spectrum